Les Roques d'Aguiló, poble del municipi de Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà
 Les Roques, poble del municipi de Bàscara, a l'Alt Empordà
 Les Roques Blanques, poble del municipi de Sant Pol de Mar, al Maresme
 Les Roques de la Bastida, serra situada al municipi de Rialp, al Pallars Sobirà
 Les Roques (Querol), serra situada al municipi de Querol, a l'Alt Camp
 Les Roques (Nalec), muntanya que es troba al municipi de Nalec, a l'Urgell
 Les Roques Trabucaires, muntanya que es troba al municipi de Taradell, a Osona